Haeuser ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Haeuser (1857–1938), deutscher Industrieller
 Luisa Haeuser, geb. König (1869–1953), Frau von Adolf Haeuser, Namensgeberin für Stiftung und Brücke
 Philipp Haeuser (1876/77–1960), deutscher Pfarrer

Siehe auch:
 Häuser
 Haeusser
 Heuser